Kahl är ett efternamn, ursprungligen från Tyskland.

Personer 
 Achatius Kahl (1794–1888), svensk präst och författare
 Helmut Kahl (1901–1974), tysk modern femkampare
 Johan Kahl, flera personer
 Johan Kahl (konstnär) (1831–1905), svensk konstnär
 Johan Kahl (psalmförfattare) (1721–1746), svensk psalmförfattare
 Milt Kahl (1909–1987), amerikansk animatör
 Wilhelm Kahl (1849–1932), tysk jurist

Se även 
 Kahl am Main
 Kahle
 Kahler (Kähler)
 Kahlen
 Kahla
 Kahlo

Lågtyska efternamn